Sharof Rashidov ist der Name folgender Personen:

 Sharof Rashidov, usbekische Schreibweise von Scharaf Raschidow (1917–1983), usbekischer Politiker und Schriftsteller

Sharof Rashidov bezeichnet:
 Sharof Rashidov (Bezirk), Bezirk in der usbekischen Provinz Sirdaryo